El título Olalla» puede referirse a:

 Olalla, nombre;
 Olalla, apellido;
 Olalla (1885), cuento de Robert Louis Stevenson;
 Olalla, Columbia Británica, Canadá;
 Olalla, Washington, Estados Unidos;
 Olalla, Teruel, España.

Véase también
Santa Olalla